Іта — літера новогрецької абетки

Іта — покинуте селище на півночі в муніципалітеті Аваната.

Іта — муніципалітет, провінція Гвадалахара

Іта — річка в Удмуртії, права притока Лози

Див. також 
 Ітадур
 Мала Іта